Квазеньга:
 Квазеньга — посёлок в Череновском сельском поселении Устьянского района Архангельской области
 Квазеньга — река в Архангельской области, приток реки Устья